Al Ḩadd (arabiska: اَلْحَدّ) är en ort i Bahrain. Den ligger i guvernementet Muharraqguvernementet, i den norra delen av landet. Antalet invånare är . Den ligger på ön Jazīrat al Muḩarraq.

Terrängen runt Al Ḩadd är mycket platt. Närmaste större samhälle är Al Muharraq,  kilometer väster om Al Ḩadd.

Källor 

Orter i Muharraqguvernementet